Hita – comune spagnolo della provincia di Guadalajara
 Hita – comune giapponese della prefettura di Ōita